Małe Kalendarium Górowa Iławeckiego

 5 lutego 1335 Górowo Iławeckie dostaje prawa miejskie od komtura bałgijskiego Henryka de Muro.
 1414 zniszczenie miasta na skutek rozegranej wojny głodowej.
 14 marca 1440 Górowo Iławeckie przystąpiło do Związku Pruskiego. Była to organizacja występująca przeciw Krzyżakom. Na umowie podpisującej i potwierdzającej udział miasta w tym związku widnieje najstarsza pieczęć miejska.
 1456 kolejne zniszczenie miasta podczas wojny trzynastoletniej.
 1482 w tym roku Górowo stało się miastem lennym, prywatnym na okres ponad 300 lat.
 4 kwietnia 1655 olbrzymi pożar strawił cała zabudowę miejską. Spłonęło wszystko co znajdowało się wewnątrz murów miejskich. Wówczas zniszczone zostały takie obiekty jak ratusz, kościół parafialny, szkoła.
 1686 na miejskim rynku w Górowie stracono kobietę-czarownicę z Augam
 1710 w Górowie panoszyła się epidemia dżumy, która dziesiątkowała mieszkańców miasta. Zmarłych na tę chorobę chowano na cmentarzu, który był tymczasowo utworzony w miejscu zwanym „Górą Dżumy”.
 17 lutego 1807 w czasie kampanii francusko-rosyjskiej w mieście przebywał Napoleon Bonaparte. Zatrzymał się i przenocował na plebanii u miejscowego proboszcza kościoła Karola Wilhelma Koba. 
 1807 Górowo przeżywa kolejny atak epidemii, tym razem cholery. W ciągu jednego miesiąca cholera zabrała 400 mieszkańców miasta.
 1831 w wielkim pożarze spłonęły miejskie stodoły w których zgromadzone było zboże i inne zapasy. Szkody urzędnicy miejscy wycenili na 20.700 talarów.
 1908 w mieście powstała pierwsza gazownia. Została ona wybudowana i uruchomiona z myślą o oświetleniu ulic oświetleniem gazowym.
 2 lutego 1945 Górowo zostało zdobyte przez wojska radzieckie.
 1945 przejęcie miasta przez administrację polską.
 1946 przesiedleńcy z Białorusi, Litwy, Wileńszczyzny oraz Litwy Kowieńskiej zasiedlają miasto w miejsce wysiedlonej ludności niemiecką.
 1947 przybył znaczny transport osadników narodowości ukraińskiej, którzy spowodowali rozwój kultury ukraińskiej na tym terenie. Zostali oni wysiedleni głównie z okolic Przemyśla, Jarosławia czy Sokala.
 1961 Górowo traci statut miasta powiatowego.
 1975 reforma administracyjna umieszcza Górowo Iławeckie w nowo powstałym województwie olsztyński
 12 czerwca 1996 Górowo podpisuje umowę partnerską z gminami zagranicznymi
 1999 Górowo w powiecie bartoszyckim.

Górowo Iławeckie